B 88 bezeichnet:
die Bundesstraße 88 in Deutschland
die Kleinkirchheimer Straße in Österreich

B88